Hymet (Imitos) – góra w Grecji
 Imitos – miasto w Grecji